Ти́моти Дэ́вид О́лифант (; род. 20 мая 1968, Гонолулу, Гавайи, США) — американский актёр кино и телевидения. Наибольшую известность получил благодаря ролям в фильмах «Хитмэн» и «Крепкий орешек 4.0» (2007), а также в телесериалах «Дедвуд» (2004—2006) и «Правосудие» (2010—2015).

Биография 
Вырос в Калифорнии. Является прапрапраправнуком одного из богатейших и успешнейших предпринимателей США XIX века Корнелиуса Вандербильта. В 1986 году окончил школу имени Фреда С. Бейера в городе Модесто. Обучение продолжил в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, где изучал искусство и театр. В университетские годы успешно выступал в плавании (финалист в американских национальных соревнованиях на 200 метров вольным стилем). В дальнейшем переехал в Нью-Йорк, где начал работать в театре. Активно снимается в кино, ведёт утреннюю спортивную передачу на радиостанции Indie 103.1 в Лос-Анджелесе.

В 1991 году Олифант женился на Алексис Ниф. В семье трое детей — дочь Грейс (род. 1999), сын Генри (род. 2001) и дочь Вивьен (род. 2003). В настоящее время живёт в Лос-Анджелесе со своей семьёй.

Фильмография

Награды и номинации 
 2000 — Премия «Молодой Голливуд» за лучшее исполнение роли плохого парня наркоторговца Тодда Гейнса в фильме «Экстази».
 2007 — номинирован в составе группы актёров на премию Гильдии киноактёров за телесериал «Дедвуд».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт актёра 

Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Вандербильты
Выпускники Университета Южной Калифорнии
Выпускники Школы изящных искусств Университета Южной Калифорнии